Maslowski oder Masłowski ist der Familienname folgender Personen:

 Erwin Maslowski (* 1950), deutscher Fußballspieler
 Michał Masłowski (* 1989), polnischer Fußballspieler
 Mike Maslowski (* 1974), US-amerikanischer American-Football-Spieler und -Trainer

 Piotr Masłowski (* 1988), polnischer Handballspieler
 Stanisław Masłowski (1853–1926), polnischer Maler

Siehe auch:
 Johannes Maccovius (auch Jan Maslowsky; 1588–1644), polnischer Theologe